Paderborn puede hacer referencia a:

 Paderborn, un kreis (distrito) en el estado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania).
 Paderborn, una ciudad y la capital del distrito anterior.
 SC Paderborn 07, un club alemán de fútbol.
 Paderborn, un lugar designado por el censo en el estado de Illinois (Estados Unidos).